El Canton peut désigner :

Toponymes

El Cantón de San Pablo : municipalité du département de Chocó.

El Cantón : chef-lieu de la municipalité de Andrés Eloy Blanco dans l'État de Barinas ; 
 El Cantón : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Andrés Eloy Blanco dans l'État de Barinas.

Autres 
 El Canton Extremeño : un journal édité en Espagne durant la Révolution cantonale.

Homonymie de toponyme